Funhouse bezeichnet:

 Funhouse (Album), Album der Sängerin Pink (2008)
 Funhouse Records, deutsches Musiklabel
 Funhouse, eine Attraktion auf Jahrmärkten und in Freizeitparks, siehe Laufgeschäft
Fun House, ein Album der Band The Stooges, benannt nach obiger Jahrmarktattraktion